Mohamed Camara (regisseur), een Guinees regisseur en acteur
Mohamed Ali Camara, een Guinees voetballer
Mohamed Camara (voetballer, geboren 2000), een Malinees voetballer